Silvija Erdelji (; * 28. Mai 1979 in Senta) ist eine ehemalige jugoslawische und heute serbische Tischtennisspielerin. Sie gewann Bronze im Einzel und Doppel bei der Europameisterschaft 2003. Bis 2004 startete sie unter der Flagge Jugoslawien, danach unter der Flagge Serbien und Montenegro und seit 2006 nur noch unter der Flagge Serbiens.

Werdegang 
Den ersten internationalen Erfolg erzielte die Abwehrspielerin Silvija Erdelji 1996, als sie zusammen mit dem Griechen Panagiotis Gionis die Jugend-Europameisterschaft im Mixed gewann.

Im Erwachsenenbereich nahm sie von 1997 bis 2006 siebenmal an Weltmeisterschaften teil, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. 2003 startete sie in Courmayeur bei der Europameisterschaft. Dabei wurde sie sowohl im Einzel als auch im Doppel mit ihrer Schwester Ana-Maria Erdelji Dritter.

2004 qualifizierte Silvija Erdelji sich für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele in Athen. Hier besiegte sie die Tunesierin Nesrine Ben Kahia und schied danach durch eine Niederlage gegen Jing Jun Hong (Singapur) aus.

Zusammen mit Ana-Maria Erdelji gewann sie 2005 den Doppelwettbewerb bei dem Mittelmeerspielen. Nach 2006 trat sie bei internationalen Turnieren nicht mehr in Erscheinung.

Im Oktober 2003 erreichte sie mit Rang 62 ihre beste Platzierung in der ITTF-Weltrangliste.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 1. März 2014)

Tischtennisspieler (Serbien)
Tischtennisspieler (Serbien und Montenegro)
Tischtennisspieler (Jugoslawien)
Olympiateilnehmer (Serbien und Montenegro)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Serbe
Jugoslawe
Geboren 1979
Frau